

Brasil 
 Museu de História Natural (Campinas)
 Museu de História Natural Carlos Ritter
 Museu de História Natural da Academia
 Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas
 Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais

Portugal 
 Museu de História Natural da Universidade de Coimbra
 Museu de História Natural da Universidade do Porto ou Reitoria da Universidade do Porto
 Museu de História Natural de Sintra
 Museu de História Natural do Funchal

Outros países 
 Museu de História Natural Marinha de Busan
 Museu de História Natural Princesa Maha Chakri Sirindhorn
 Museu de História Natural Senckenberg
 Museu de História Natural da Universidade de Oslo
 Museu de História Natural da Universidade de Oxford
 Museu de História Natural da Universidade de Pisa
 Museu de História Natural de Basileia
 Museu de História Natural de Cleveland
 Museu de História Natural de Genebra
 Museu de História Natural de Gotemburgo
 Museu de História Natural de Leiden
 Museu de História Natural de Londres
 Museu de História Natural de Maurício
 Museu de História Natural de Moçambique
 Museu Nacional de História Natural (França)
 Museu de História Natural de Tring
 Museu de História Natural de Utah
 Museu de História Natural de Viena ou Naturhistorisches Museum
 Museu de História Natural do Condado de Los Angeles

Desambiguações de museus